Маль — фамилия, топоним и прочее.

Известные носители 
 Маль, Луи (1932—1995) — французский кинорежиссёр, оператор, продюсер, сценарист.
 Маль, Эмиль (1862—1954) — французский историк искусства и академик.

Топонимы 
 Маль — озеро в Мавритании.
 Маль — деревня.

Другое 
 Маль (Тирумаль, Майон) — тамильское имя Вишну.